Алексанкин — фамилия. Известные носители:

 Алексанкин, Александр Васильевич (1929—2014) — советский государственный деятель, Народный депутат СССР (1989—1991).
 Алексанкин, Яков Васильевич (1923—1991) — Герой Социалистического Труда.
 Алексанкин, Михаил Александрович (1899—1957) — советский генерал-майор.